«Благие намерения» — начало крылатой фразы Благими намерениями вымощена дорога в ад. Может означать:

Кино
 «Благие намерения» — советский фильм 1984 года.
 «Благие намерения» — шведский фильм 1992 года.
ТВ
 «Благие намерения» — двадцать первая серия (2005) телесериала «Остаться в живых».
 «Благие намерения» — пятая серия (2005) шестого сезона телесериала «Убойная сила».
 «Благие намерения» — семьдесят девятая серия (2006) третьего сезона телесериала «Возвращение Мухтара».
 «Благие намерения» — седьмой эпизод (2010) второго сезона телесериала «Звёздные врата: Вселенная».
Литература
 «Благие намерения» — повесть (1980) Альберта Лиханова.
 «Благие намерения» — повесть (2009) Александры Марининой.
Прочее
 «Благие намерения» — двадцатая серия (2005) аниме «Василиск».